El Pueblito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Pueblito (centrala Sinaloa kommun), 
 El Pueblito (södra Sinaloa kommun), 
 El Pueblito, Teocaltiche, 
 El Pueblito, Querétaro Arteaga, Corregidora, 
 El Pueblito, Veracruz, Jilotepec, 
 El Pueblito, Michoacán de Ocampo, 
 El Pueblito, Zacatecas, Chalchihuites, 
 El Pueblito, delstaten Mexiko, Luvianos,